Detta är en lista över den kumulativa fördelningsfunktionen för en standardiserad normalfördelning, det vill säga sannolikheterna för att en variabel som följer den standardiserade normalfördelningen har ett värde mindre än Z, för värden på Z från 0,00 till 2,99. Kolumnerna motsvarar de sista siffrorna av Z. Sålunda är till exempel sannolikheten för att en variabel som följer den standardiserade normalfördelningen har ett värde som är mindre än 0,12 lika med 0,54776.

Statistik